Марія Ріта (;  9 вересня 1977 року, Сан-Паулу, Бразилія) — бразильська співачка.

Дискографія 
Maria Rita (2003)
 A Festa
 Agora só falta você
 Meniniha do Portão
 Não vale a pena
 Dos Gardenias 
 Cara Valente
 Santa Chuva
 Menina da Lua
 Encontros e Despedidas
 Pagu
 Lavadeira do Rio
 Veja Bem Meu Bem
 Cupido
 Vero
 Estrela, Estrela 
Segundo (2005)
 Caminho das Águas
 Recado
 Casa Pré-Fabricada
 Mal Intento 
 Ciranda Do Mundo
 Minha Alma (A Paz Que Eu Não Quero)
 Sobre Todas as Coisas
 Sem Aviso
 Muito Pouco
 Feliz
 Despedida
 Conta Outra 
Samba Meu (2007)

 Samba Meu
 O Homem Falou
 Maltratar Nao E Direito
 Num Corpo So
 Cría
 Ta Perdoado
 Pra Declarar Minha Saudade
 O Que E O Amor
 Trajetoria
 Mente Ao Meu Coracao
 Novo Amor
 Maria Do Socorro
 Corpitcho
 Casa De Noca
Elo (2011)
 CONCEIÇÃO DOS COQUEIROS (Lula Queiroga / Alexandre Bicudo / Lulu Oliveira)
 SANTANA (Junio Barreto / João Araújo)
 PERFEITAMENTE (Fred Martins / Francisco Bosco)
 CORAÇÃO A BATUCAR (Davi Moraes / Alvinho Lancellotti)
 MENINO DO RIO (Caetano Veloso)
 PRA MATAR MEU CORAÇÃO (Daniel Jobim / Pedro Baby)
 A HISTORIA DE LILLY BRAUN (Edu Lobo / Chico Buarque)
 NEM UM DIA (Djavan)
 A OUTRA (Marcelo Camelo)
 SÓ DE VOCÊ (Rita Lee / Roberto de Carvalho)
 CORAÇÃO EM DESALINHO (Monarco / Ratinho)
Redescobrir (2012)
 IMAGEM (Luiz Eça/ Aloysio de Oliveira)
 ARRASTÃO (Edu Lobo/ Vinicius de Moraes)
 COMO NOSSOS PAIS (Belchior)
 VIDA DE BAILARINA (Américo Seixas/ Dorival Silva)
 BOLERO DE SATÃ (Guinga/ Paulo César Pinheiro)
 ÁGUAS DE MARÇO (Antonio Carlos Jobim)
 SAUDOSA MALOCA (Adoniran Barbosa)
 AGORA TÁ (Tunai/ Sergio Natureza)
 LADEIRA DA PREGUIÇA (Gilberto Gil)
 VOU DEITAR E ROLAR (QUAQUARAQUAQUÁ) (Baden Powell/ Paulo César Pinheiro)
 QUERELAS DO BRASIL (Maurício Tapajós/ Aldir Blanc)
 O BÊBADO E A EQUILIBRISTA (João Bosco/ Aldir Blanc)
 MENINO (Milton Nascimento/ Ronaldo Bastos)
 ONZE FITAS (Fatima Guedes)
 ME DEIXAS LOUCA (ME VUELVES LOCO) (Armando Manzanero/ Paulo Coelho)
 TATUAGEM (Chico Buarque/ Ruy Guerra)
 ESSA MULHER (Joyce/ Ana Terra)
 SE EU QUISER FALAR COM DEUS (Gilberto Gil)
 ZAZUEIRA (Jorge Ben Jor)
 ALÔ, ALÔ, MARCIANO (Rita Lee/ Roberto de Carvalho)
 APRENDENDO A JOGAR (Guilherme Arantes)
 DOCE DE PIMENTA (Rita Lee/ Roberto de Carvalho)
 MORRO VELHO (Milton Nascimento)
 O QUE FOI FEITO DEVERA (DE VERA) / MARIA, MARIA (Milton Nascimento/ Fernando Brant)
 FASCINAÇÃO (FASCINATION) (F. D. Marchetti/ M. de Feraudy/ Armando Louzada)
 ROMARIA (Renato Teixeira)
 MADALENA (Ivan Lins/ Ronaldo Monteiro de Souza)
 REDESCOBRIR (Luiz Gonzaga Jr.)
Coração a Batucar (2014)

 MEU SAMBA, SIM, SENHOR 
 SACO CHEIO 
 FOGO NO PAIOL 
 NO MEIO DO SALÃO 
 ABISMO 
 VAI, MEU SAMBA 
 ABRE O PEITO E CHORA 
 BOLA PRA FRENTE 
 NUNCA SE DIZ NUNCA 
 RUMO AO INFINITO 
 MAINHA ME ENSINOU 
 NO MISTÉRIO DO SAMBA 
 É CORPO, É ALMA, É RELIGIÃO

Примітки 

Бразильські співачки
Мецо-сопрано